Legasse est un patronyme basque, francisé en Légasse, ainsi qu'un patronyme alsacien.

Étymologie

Pays basque 
Legasse provient du basque Legasa, de legar (« gravier ») et du suffixe -tza qui est la marque d'un toponyme. L'agglutination des deux mots ensemble donne legarz qui signifie « gravière » ou « endroit caillouteux ». Il existe en Navarre un village nommé Legasa.

Alsace 
.

Personnalités 
Patronyme Légasse du Pays Basque
 Christophe-Louis Légasse (1859-1931), prélat catholique français ;
 Marc Légasse (1918-1997), écrivain et militant politique français du Pays basque, neveu du précédent ;
 Périco Légasse (1959-), journaliste et critique gastronomique français, fils du précédent ;
Patronyme Legasse
 Dimitri Legasse (1970-), homme politique belge wallon.

Références